Toponímia:
 Entitats de població:
 Miralles (Espluga de Serra), despoblat de Tremp (Pallars Jussà)
 Santa Maria de Miralles, municipi de la comarca de l'Anoia
 Edificis:
 Miralles (Pinós), masia de Pinós (Solsonès)
 Bordes de Miralles, borda de Tremp (Pallars Jussà)
 Cal Miralles, masia de Rajadell (Bages)
 Castell de Miralles (Anoia), castell del segle X (Santa Maria de Miralles, Anoia)
 Castell de Miralles (Tremp), castell d'època romànica (Tremp, Pallars Jussà)
 Santa Maria de Miralles (Espluga de Serra), església romànica del poble de Miralles (Tremp, Pallars Jussà)
 Orografia:
 Miralles (Sant Pau de Segúries), muntanya de Sant Pau de Segúries (Ripollès)
 Barranc de Miralles (Espluga de Serra), barranc de Tremp (Alta Ribagorça)
 Puig de Miralles, diversos topònims
 Roca de Miralles, muntanya entre els municipis del Port de la Selva, Llançà i de Vilajuïga a la 
 Serra de Miralles, diversos topònims
 Torrent de Miralles, curs d'aigua del terme de Castellar del Vallès
 Tossal de Miralles, muntanya de Cervera (la Segarra)
 Biografies:
 Primer cognom:
 Albert Miralles (Barcelona, 1982), jugador de bàsquet català
 Carles Miralles i Solà (Barcelona, 1944), poeta, hel·lenista i crític literari
 Enric Miralles i Moya (Barcelona, 1955 - Sant Feliu de Codines, 2000), arquitecte i professor universitari
 Francesc Miralles, diversos personatges
 Gilles Miralles (1966), jugador d'escacs i entrenador d'escacs francès
 Jaume Miralles i Toda (Les Borges del Camp, 1916 – Barcelona, 2004), trompetista i compositor
 Joan Miralles, diversos personatges 
 Juan Miralles Ostos, diplomàtic i historiador mexicà
 Jordi Miralles i Conte (Barcelona, 1962), polític català
 José Manuel Miralles i Piqueres (València, 1963), polític valencià, president d'Unió Valenciana
 Julián Miralles Caballero (Alberic, 1965), pilot de motociclisme valencià que destacà durant els anys 80.
 Julián Miralles Rodríguez (Alberic, 1988), pilot de motociclisme valencià, fill de l'anterior.
 Melcior Miralles (Madrid, 1958), periodista i productor de televisió espanyol
 Manolo Miralles, músic i cantant valencià fundador del grup Al Tall
 Maria del Carme Miralles i Guasch (Reus, 1961), geògrafa i política catalana
 Pedro Miralles Claver (València, 1955 - Madrid, 1993), arquitecte i dissenyador valencià 
 Valerià Miralles i Ortolà (Pego, 1939 - València, 1997), dirigent nacionalista valencià
 Xelo Miralles, periodista valenciana d'Oliva (La Safor) 
 Segon cognom:
 Antoni Garcia Miralles (Alacant, 1942), advocat i polític socialista valencià
 Antoni Martorell i Miralles (Montuïri, 1913 - Palma, 2009), sacerdot franciscà, pedagog i músic mallorquí
 Antoni Mas i Miralles (Santa Pola, 1959), llicenciat en filologia hispànica i doctor en filologia catalana 
 Carles de Fortuny i de Miralles (Barcelona, 1872 - 1931), advocat, polític i escriptor català
 Francisco Castell Miralles (Alcoi, 1842 - València, 1917), periodista i polític valencià
 Joan Corrales i Miralles (Saragossa, 1856 – Barcelona, 1938), mestre i pedagog català 
 Joan Palau i Miralles (Gandesa, 1867 - Tarragona, 1936), polític català, alcalde d'Amposta
 Jordi Joan i Miralles (Osca, 1977), escriptor català
 José Antonio Beltrán Miralles (Castelló de la Plana, 1948), pedagog i polític valencià
 Josep Lorente i Miralles (Martorell, 1932 - Barcelona, 2009), jugador i entrenador d'hoquei sobre patins
 Lluís Miquel Recoder i Miralles (Barcelona, 1958), advocat i polític, alcalde de Sant Cugat del Vallès
 Lluís Vila i Miralles empresari i polític català 
 Manuel Giner Miralles (València, 1926), metge, empresari i polític valencià 
 Marià Llavanera i Miralles (Lladó, 1890 - 1927), pintor català
 Maria Teresa Matas Miralles (Tortosa, 1947), artista plàstica de formació autodidacta
 Rafel Socias Miralles (Montuïri, 1923-2006), perit mercantil mallorquí 
 Xavier Casassas i Miralles (Barcelona 1935-1994), sindicalista català